Por Durant pode estar à procura de:
 Durant (Iowa)
 Durant (Mississippi)
 Durant (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos